Fiume (Фиуме) — тяжёлый крейсер Королевского Итальянского флота типа «Зара».

Заложен на верфи  в Триесте 29 апреля 1929 года, спущен на воду 27 апреля 1930 года, вступил в строй 11 ноября 1931 года.

Имел сильное бронирование по сравнению с однотипными британскими крейсерами, из-за чего водоизмещение крейсера на 15% превышало допустимое по Вашингтонскому договору 1922 года.

28 марта 1941 в бою близ мыса Матапан потоплен артиллерийским огнём английских линейных кораблей «Warspite», «Barham» и «Valiant» в точке с координатами .

См. также 
 Бой у мыса Спартивенто

Примечания

Ссылки 
 Патянин С. Тяжёлые крейсера типа «Зара»
 С. Б. Трубицын Тяжелые крейсера Италии 1927—1945 гг

Тяжёлые крейсера типа «Зара»
Затонувшие корабли